

Letteratura 
Il bacio dell'angelo caduto (Hush Hush) – romanzo di Becca Fitzpatrick del 2009

Musica 
Hush Hush, un album del 2003 di Nathalie Nordnes
Hush Hush, un singolo del 2009 delle Pussycat Dolls estratto dal loro secondo album Doll Domination
Hush Hush, un singolo del 2011 di Alexis Jordan estratto dal suo album di debutto eponimo